Тамилла Захид кызы Махмудова (, 21 апреля 1931 - 12 сентября 2014) — советский и российский музыкант, пианистка, музыкальный педагог. Народный артист Азербайджанской ССР (1974). Заслуженная артистка Российской Федерации (1994). Профессор музыкального факультета Московского государственного педагогического университета.

Биография 
Тамилла Захид кызы Махмудова родилась 21 апреля 1931 года в Баку в семье известного хирурга Заида Махмудова. Отец мастерски играл на таре, а мама хорошо владела вокалом. Её дядя (младший брат отца) являлся один из основателей азербайджанской советской комедии, драматург и сценарист, заслуженный деятель искусств Сабит Махмудов (Сабит Рахман). В возрасте двух лет Тамилла впервые села за рояль. В 10 лет была принята в Бакинскую музыкальную школу для одаренных детей при Азербайджанской консерватории, через год потеряла отца, который добровольцем отправился на фронт военным хирургом и погиб.

В 11 лет Махмудова выступила с филармоническим оркестром, исполнив Второй концерт Листа. В 13 лет она дала первые сольные концерты, а в 14 лет состоялся первый сольный концерт в сопровождении Большого симфонического оркестра под управлением Лео Гинзбурга. В 15 лет Тамилла трудоустроилась на Бакинское радио – аккомпанировала при проведении занятий утренней гимнастикой, а в 16 лет уже официально принята на работу. В 18 лет отправилась в Москву, где с отличием завершила обучение в Государственной консерватории имени Чайковского и аспирантуру по классу профессора Якова Зака. С 1969 года член КПСС. 

Обучаясь в аспирантуре Махмудова начала концертную деятельность солисткой Гастрольбюро СССР. В 1955 году вошла в состав делегации СССР на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве, где стала одной из сенсаций международного форума. Концерты Тамиллы Махмудовой почти полвека активно проводились в СССР, России и многих странах мира. Она выступала с более 140 дирижерами, среди которых маэстро с мировыми именами - Кирилл Кондрашин, Геннадий Рождественский, Дмитрий Китаенко (Россия), Вероника Дударова (Азербайджан-Россия), Роланд Фрайтцицер (Австрия), Андеас Паридис (Греция), Иноуе (Япония).

В её репертуаре всегда присутствовали самые сложные и виртуозные произведения западно-европейской и русской классики. Но особое место занимала музыка азербайджанских классиков Гара Гараева, Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Солтана Гаджибекова, Арифа Меликова и других, а также народные песни.

Тамилла Махмудова много писала о музыке, сочиняла рецензии на концерты, рассказы о творчестве композиторов, является автором книги воспоминаний "Музыкальные перекрестки". Была профессором музыкального факультета Московского государственного педагогического университета. 

Проживала в Москве, но всегда с любовью посещала родной Азербайджан, с концертами проехала по всем районам Азербайджанской ССР. Умерла 12 сентября 2014 года.

Награды 
 Народный артист Азербайджанской ССР — 1974,
 Заслуженный артист Российской Федерации — 1994,
 Заслуженный артист Азербайджанской ССР — 1960,
 Кавалер ордена Слава — 2002, Азербайджан.

Примечания

См. также 
 Список народных артистов Азербайджанской ССР

Ссылка 

Выпускники Московской консерватории
Профессора МПГУ
Члены КПСС